Setge de València o Setge de Balànsiya (1086), batalla de la dominació de l'emirat de Balànsiya per Yahya al-Qàdir
 Setge de València o Setge de Balànsiya (1087), batalla de la dominació de l'emirat de Balànsiya per Yahya al-Qàdir 
 Setge de València o Setge de Balànsiya (1092-1094)
 Setge de València o Conquesta de la ciutat de Balansiya
 Setge de València (1359), episodis de la Guerra dels dos Peres. El 1356 va esclatar la guerra dels Dos Peres entre les corones de Castella
 Setge de València (1363), batalla de la guerra dels Dos Peres. Pere el Cruel va arribar a un acord amb Carles II de Navarra el juny
 Setge de València (1364), episodi de la Guerra dels dos Peres 
 Setge de València (1812), episodi de la Guerra del Francès